Planeta je takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru, je dominantní v zóně své oběžné dráhy a není družicí (měsícem) jiného tělesa

dále může označovat
 planeta (astrologie) – základní prvek astrologie
 exoplaneta – označení pro planetu mimo Sluneční soustavu

slovo „planeta“ („planety“) v kultuře a umění
 Planeta Česko – český přírodopisný dokument z roku 2018
 Planeta dinosaurů (rozcestník) – více snímků
 Planeta opic (rozcestník) – více významů
 Planeta Země – přírodopisný dokumentární cyklus BBC
 Planety (seriál) – dokumentární seriál BBC z roku 1999
 Planety (hudba) – orchestrální suita Gustava Holsta
 Planety (hudební skupina) – punkrocková kapela ze Slezska aktivní od r. 2010
 Planety – vokální skupina aktivní v letech 1973–1979, která se začlenila do hudební skupiny Plameny

další význam
 planetový převod – typ strojního převodu, skládá se z centrálního kola, unašeče s několika planetovými koly a vnějšího ozubeného prstence, využívá se např. u planetové převodovky

Podobné stránky
 Modrá planeta (rozcestník)
 Seznam planet (rozcestník)